Holgate steht für:
 Holgate (Ohio), ein Dorf im Henry County (Ohio) im US-Bundesstaat Ohio
 Holgate (York), ein Ort bei York im Vereinigten Königreich

Holgate ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Holgate (1933–1997), australischer Politiker
 Mason Holgate (* 1996), englischer Fußballspieler
 Stephen T. Holgate (* 1947), britischer Mediziner

Sonstiges:
 Holgate Shoal, Untiefen vor Südgeorgien im Südatlantik